O Partido Coreia Liberdade (coreano: 자유한국당; transl. Jayuhankuk-dang), chamado até 2012 de Grande Partido Nacional (coreano: 한나라당; transl. Hannara-dang), frequentemente abreviado como GNP, é um partido político da Coreia do Sul que encontra-se na direita do espectro político.

Ligações externas

Saenuri